Mészáros, Meszaros – popularne nazwisko węgierskie, znaczy "rzeźnik"

 Márta Mészáros – węgierska reżyser 
 Anett Mészáros – węgierska judoczka
 Alajos Mészáros – słowacki inżynier i wykładowca węgierskiego pochodzenia, dyplomata 
 István Mészáros – węgierski filozof marksistowski i (emerytowany) profesor Uniwersytetu Sussex